Леш — фамилия. Известные носители:

 Леш, Гаральд (род. 1960) — немецкий физик, астроном, философ и телеведущий.
 Леш, Леонид Вильгельмович (1862—1934) — русский генерал от инфантерии.
 Леш, Леонид Леонидович (1890—1940) — участник Белого движения, полковник Марковской артиллерийской бригады.
 Леш, Николай Леонидович (1888—1916) — штабс-капитан лейб-гвардии 3-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.
 Леш, Павел Леонидович (1887—1915) — поручик лейб-гвардии 2-го стрелкового полка, герой Первой мировой войны.

См. также 
 Лёш